В одиночному розряді тенісного турніру WTA German Open 1990, який проходив в рамках Туру WTA 1990, Моніка Селеш здобула титул, у фіналі перемігши Штеффі Граф 6-4, 6-3.

Сіяні гравчині 

  Штеффі Граф (фінал)
  Моніка Селеш (Переможниця)
  Габріела Сабатіні (3-тє коло)
  Мері Джо Фернандес (3-тє коло)
  Лейла Месхі (3-тє коло)
  Кончіта Мартінес (чвертьфінал)
  Яна Новотна (3-тє коло)
  Наташа Звєрєва (півфінал)

 Наташа Звєрєва (чвертьфінал)
 Наталі Тозья (чвертьфінал)
 Відсутня
 Ізабель Куето (1-ше коло)
 Відсутня
 Лейла Месхі (чвертьфінал)
 Гелен Келесі (чвертьфінал)
 Гана Мандлікова (2-ге коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

WTA German Open